Mellemblond har flere betydninger:
 Mellemblond - hårfarve
 Mellemblond (band) - musikgruppe